John Silver – batterista statunitense
 John Silver – personaggio di L'isola del tesoro
 John Silver – marchio di sigarette svedese
 John Silver – wrestler statunitense